Plusieurs souverains se sont appelés Hugues V :

Princes, ducs 

 Hugues V de Bourgogne, duc de Bourgogne (1306-1315)

Comtes 

 Hugues V du Maine ou d’Este, comte du Maine (1069-1093)
 Hugues V de Nordgau, comte  de Nordgau (1077-1089)
 Hugues V de Châtillon, comte de Saint-Pol (1226-1248)

Membres de familles nobles 

 Hugues V le Débonnaire, seigneur de Lusignan (jusqu’en 1060)

Hugues 05